A természetes gallium (Ga) két stabil izotóp, a gallium-69 és gallium-71 keveréke. Kereskedelmi szempontból legjelentősebb radioizotópjai a gallium-67 és gallium-68.

A gallium-67 (felezési ideje 3,3 nap) gamma-sugárzó izotóp (a gamma-foton közvetlenül az elektronbefogás után lép ki), melyet a szokványos nukleáris medicinai képalkotásban használnak – az eljárást általában gallium-szkennelésnek nevezik. Rendszerint a szabad Ga3+ iont használják. Ez a leghosszabb felezési idejű radioaktív galliumizotóp.

A rövidebb élettartamú gallium-68 (felezési ideje 68 perc) pozitronkibocsátással bomlik. Diagnosztikai célból egyes PET-vizsgálatokhoz germánium-68-ból állítják elő gallium-68-generátorok felhasználásával. Ennél az alkalmazásnál általában valamilyen hordozómolekulához kapcsolják, így a szövetek által felvett radiofarmakon mennyisége eltér a szokványos gallium-szkennelésnél használt ionos Ga-67 esetén tapasztalhatótól.

Standard atomtömeg: 69,723(1) u

Táblázat

Megjegyzések
 A kereskedelmileg hozzáférhető anyagok esetén előfordulhat nem közölt vagy nem szándékos izotópelválasztás. A megadott értékektől lényeges eltérések adódhatnak.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.
 A nuklidok tömegének forrása a IUPAP Commission on Symbols, Units, Nomenclature, Atomic Masses and Fundamental Constants (SUNAMCO)
 Az izotópok előfordulási gyakoriságának forrása a IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights

Hivatkozások

 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Fordítás
 

Gallium